Neelmeyer steht für:
 Bankhaus Neelmeyer, Privatbank in Bremen

Neelmeyer ist der Familienname folgender Personen:
 Franz Neelmeyer (1868–1941), deutscher Bankkaufmann
 Heinrich Neelmeyer (1790–1839), deutscher Maler und Lithograf
 Ludwig Neelmeyer (1814–1870), deutscher Landschaftsmaler